Gilles Ruyssen est un footballeur belge, né le  à Renaix en Belgique. Il évolue au poste de défenseur central au FCV Dender EH.

Carrière

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Naissance en juin 1994
Naissance à Renaix
Joueur du KAA La Gantoise
Joueur du KVC Westerlo
Joueur du Lommel SK
Joueur du RWD Molenbeek (5479)
Joueur du FCV Dender EH